Maehary — род примитивных орнитодир, предположительно относящихся к кладе Pterosauromorpha. Известен по ископаемым остаткам из верхнетриасовых (норийских) отложений  (Caturrita Formation) в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Представлен единственным видом , описанным по неполному черепу и фрагментарному посткраниальному материалу.

История открытия 

Голотип CAPPA/UFSM 0300 был обнаружен в период 2002—2005 гг. в отложениях формации Катуррита (Linha São Luiz Site, Candelária Sequence, Santa Maria Supersequence) возле Фашинал-ду-Сотурну в Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия). Этот образец включает неполный череп, несколько тел позвонков и фрагментарную лопатку. Ещё один экземпляр, отнесённый к тому же виду, — UFRGS-PV-0769-T — представлен левой верхнечелюстной костью, первоначально приписанной . Согласно датировке, полученной Langer, Ramezani & Da-Rosa (2018) при применении уран-свинцового метода, массивные песчаники местонахождения Linha São Luiz имеют возраст 225,42 ± 0,37 млн лет.

В 2022 году Александр Келлнер и соавторы описали Maehary bonapartei как новые вид и род. Родовое название происходит от фразы «Ma’ehary», на языке коренного народа гуарани каюва означающей «тот, кто смотрит в небо». Оно отсылает к предполагаемой эволюционной близости Maehary к летающим ящерам — птерозаврам. Видовое название дано в честь аргентинского палеонтолога Хосе Фернандо Бонапарте.

Филогения 

Филогенетический анализ Келлнера и соавторов (2022) восстановил Maehary в самой базальной позиции среди всех представителей клады Pterosauromorpha, включающей птерозавров и их ближайших примитивных родственников.

Примечания 

Вымершие пресмыкающиеся
Авеметатарзалии
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из триасовых отложений Бразилии
Фоссилии, описанные в 2022 году